Sielanka – gatunek literacki
 Sielanka – park w Łodzi
 Sielanka – jezioro w Warszawie